Palácio Branicki pode referir-se a:

Palácio Branicki (Białystok)
Palácio Branicki (Varsóvia)

Desambiguação